Luray kan syfta på:

 Luray, Frankrike –  en kommun i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire
 Luray, Kansas – en ort i Russell County
 Luray, South Carolina – en kommun (town) i Hampton County